Командный чемпионат России по спидвею 2018 — двадцать шестой розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Регламент чемпионата 
В чемпионате 2018 года разрешено использование джокера (при отставании в 8 и более очков) и тактического резерва. Привлечение легионеров не допускается.

Составы и статистика 

Цветом выделены гонщики-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Финал

Матч за 3-е место

Итоговые результаты

Первая лига 
18—19 июля 2018 года в Салавате  проведены командные соревнования Чемпионата России.

Составы

Результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею